Hama (stad), stad in Syrië
 Hama (district), district in Syrië
 Hama (gouvernement), gouvernement in Syrië
 Háma, personage uit Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien
 Hama (bedrijf), Duits bedrijf dat randapparatuur en camera's produceert